Numele propriu Bethlehem (adesea, Betleem) este asociat cu localitatea biblică Bethlehem.  Alte utilizări ale numelui urmează.

Localități în lume 

 Betleem, oraș din Cisiordania,
 Betleem de Galileea, Israel,
 Bethlehem, Africa de Sud,
 Bethlehem, Țările de Jos,
 Bethlehem, Noua Zeelandă și
 Bethlehem, Carmarthenshire, Regatul Unit.

Localități în  

 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul ,
 Bethlehem, statul 
 Bethlehem, statul  și
 Bethlehem, statul .

A se vedea și 

 Bethlehem, trupă muzicală germană
 Bethlehem, operă compusă de Rutland Boughton.

Dezambiguizare
Nume proprii